Shah-Jahan-Moschee ist der Name folgender Moscheebauten:
 Shah-Jahan-Moschee (Woking), England
 Shah-Jahan-Moschee (Thatta), Pakistan